Тимофієнко Володимир Іванович — архітектурознавець, дослідник української архітектури і містобудування XVIII—XX ст., доктор мистецтвознавства.
 Тимофієнко Іван Васильович — гвардії старший лейтенант, Герой Радянського Союзу.
 Лук'ян Тимофієнко — кошовий отаман Війська Запорозького у 1706—1707 роках.